Guiness eller Guinness kan vise til flere ting:

 Ølmærket Guinness
 Bryggeriet St. James's Gate Brewery, det originale bryggeri for ølmærket Guinness
 Guinness Rekordbog
 Den britiske skuespillere Alec Guinness